Der Magier steht für:
 Der Magier (Tarot), Trumpfkarte des Tarot
 Der Magier (Troccas), Trumpfkarte im Kartenspiel Troccas
 Der Magier (Troggu), Trumpfkarte im Kartenspiel Troggu

Literatur:
 Der Magier (William Somerset Maugham), Roman von William Somerset Maugham (1908)
 Der Magier (Bruno Frank), Novelle von Bruno Frank (1929)
 Der Magier (John Varley), Roman von John Varley (1980)
 Der Magier (Heftromanreihe), Heftromanreihe (1982/1983)

Film und Fernsehen:
 Der Magier (1926), US-amerikanischer Film von Rex Ingram
 Der Magier (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1973/1974)
 Der Magier (1979), israelisch-deutsch-kanadischer Film von Menahem Golan
 Der Magier (2010), US-amerikanischer Film von Stuart Cooper
 Der Magier (Zeichentrickserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (1999)

Siehe auch:
 Magier